The Legend of the Lone Ranger – film distribuito nei cinema statunitensi nel 1952 e composto dai seguenti episodi della serie televisiva Il cavaliere solitario: Enter the Lone Ranger, The Lone Ranger Fights On e The Lone Ranger's Triumph
La leggenda del ranger solitario (The Legend of the Lone Ranger) – film del 1981 diretto da William A. Fraker